Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2000 avgjordes i Mont-Sainte-Anne (Störtlopp och Super-G), Lac-Beauport (Slalom) och Stoneham (Storslalom) i den kanadensiska provinsen Québec under perioden 21-26 februari 2000 och var det nittonde världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2000 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1999/2000
Sportevenemang i Kanada
2000 i Kanada
Alpin skidsport i Kanada
Sportevenemang i Québec
2000